La Qazaqstan Top Division 2006 è stata la 15ª edizione della massima divisione del calcio kazako.

Stagione

Novità 
Al termine della stagione 2005 sono retrocessi in Birinşi Lïga  e . Dalla Birinşi Lïga sono saliti  ed .

Il  ha cambiato nome in .

Classifica 

Legenda:
      Campione del Kazakistan e ammessa alla UEFA Champions League 2007-2008
      Ammessa alla Coppa UEFA 2007-2008
      Ammessa alla Coppa Intertoto 2007
      Retrocesse in Birinşi Lïga 2007

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Note 

Campionato kazako di calcio